Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2014 – szóste mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Harare w dniach 29–30 listopada 2014 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym w Prince Edward School turnieju wzięło udział dwanaście drużyn, w tym zespoły zaplecza z RPA i Kenii. Mecze odbywały się w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch sześciozespołowych grup, po czym nastąpiła faza pucharowa – po dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, zespoły z miejsc trzecich i czwartych o Plate, zaś pozostała czwórka o Bowl. W zawodach triumfowali reprezentanci RPA w finale pokonując zawodników z Kenii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

2014
2014 w rugby union
2014 w Afryce
Harare
Rugby union w Zimbabwe
Zimbabwe w XXI wieku